Turniej Malta Cup 2007 był jednym z turniejów rankingowych Malta Cup. Rozgrywał się on w sezonie 2006/2007, między 28 stycznia a 4 lutego 2007 w Portomaso na Malcie. Zwycięzcą został Shaun Murphy, pokonując w finale Ryana Daya 9:4.

Wyniki 
Wyniki z pominięciem rundy kwalifikacyjnej

Przypisy 

2007 w sporcie
Malta Cup
2007 na Malcie